Belina ist

 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Belina (Slowakei)
 ein Dorf in Polen, siehe Belina (Polen)
 ein Fluss in der Slowakei, siehe Belina (Fluss)
 ein Berg in der Slowakei, siehe Belina (Berg)
 ein polnisches Wappenzeichen, siehe Belina (Wappen)
 Ford Belina, ein Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 eine Rebsorte, siehe Belina (Rebe)

Belina ist der Name folgender Personen:
 Belina (Sängerin) (1925–2006; eigentlich Lea-Nina Rodzynek), jüdische Folk-Sängerin
 Albin Belina-Wesierski (1812–1875), preußischer Grundbesitzer und Politiker
 Bernd Belina (* 1972), deutscher Professor der Humangeographie
 Władysław Belina-Prażmowski, polnischer Militär und Politiker

Bělina ist der Name folgender Person:
 Karel Bělina (* 1947), tschechischer Bergsteiger